Nicolas Horner (?-1590), martyr anglais, bienheureux catholique ;
 George Horner (1646-1707), homme politique anglais ;
 Johann Kaspar Horner (1734-1834), physicien et astronome suisse ;
 Leonard Horner (1785-1864), géologue écossais ;
 Johann Friedrich Horner (1831-1886), ophtalmologiste suisse, qui a donné son nom au syndrome homonyme ;
  (1877-1971), corniste autrichien ;
 Henry Horner (1879-1940), gouverneur de l'Illinois ;
 William George Horner (1786-1837), mathématicien britannique, ayant donné son nom à la méthode homonyme ;
 Red Horner (1909-2005), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Harry Horner (1910-1994), directeur artistique et réalisateur américain ;
 Leopold Horner (1911-2005), chimiste allemand ;
  (1927-2004), personnalité politique canadienne ;
  (1936-), général américain ;
 Florence Sally Horner (1937-1952), victime de kidnapping ;
 Jack Horner (1946-), paléontologue américain ;
  (1948-), historien militaire australien ;
  (1950-), écrivaine et éditrice de magazines américaine ;
 James Horner (1953-2015), compositeur de musique de films américain ;
 Bob Horner (1957-), joueur de baseball américain ;
 Christopher Horner (1971-), cycliste américain ;
 Christian Horner (1973-), coureur automobile britannique et directeur de l'écurie de Formule 1 Red Bull Racing ;
  (1989-), actrice autrichienne.
 Sophia Horner-Sam, diplomate et politicienne ghanéenne.
 Tobie-Raphaël Horner (1842-1904), pédagogue suisse

Pseudonyme 

 Yvette Horner (1922-2018), accordéoniste française.

Toponyme 

 , commune anglaise du Somerset.

Autres 
 Méthode de Ruffini-Horner, algorithme ;
 Syndrome de Horner, syndrome neurologique.

Patronyme anglais